Hold Me ()

Альбоми 

 Hold Me (альбом Лори Бреніген), 1985
 Hold Me (альбом Zard), 1992

Пісні 

 Hold Me (пісня Fleetwood Mac)
 Hold Me (пісня Тедді Пендерграса та Вітні Х'юстон)
 Hold Me (пісня Лори Бреніген)
 Hold Me (пісня Фарида Мамадова)